Tamo (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Bodhidharma, andere naam voor deze boeddhistisch leermeester